Cherry Tree (Sint Eustatius) – miejscowość na wyspie Sint Eustatius (Antyle Holenderskie)
Miejscowości w USA:
 Cherry Tree – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Adair
 Cherry Tree – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana